Ordet Mongol kan have følgende betydninger:

 Mongolere – et etnisk flertal i Mongoliet.
 Mongoler - et folkeslag som genetisk er baseret på mongolerne under det Mongolske kejserdømme.
 Downs syndrom – tidligere kaldt for mongolisme, men dette betragtes i dag som nedsættende.
 Mongol (film) – spillefilm fra 2007 af Sergej Bodrov

Se også 
 Mongols motorcycle club - en rocker-/motorcykelklub fra Californien